NLP este o abreviere care poate însemna:
 Prelucrarea limbajului natural
 Programare neuro-lingvistică

Acronime de trei litere